Палац Сенявських-Чорторийських, Меджибіж.
 Палац Сенявських — колись був у Львові, нині на цьому місці розташований палац Баворовських (вулиця Івана Франка, 25).

Див. також 
 Арсенал Сенявських